P65 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 65, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament